«Парашюты на деревьях» — советский фильм режиссёра Иосифа Шульмана, снятый на киностудии «Беларусьфильм» в 1973 году по одноимённой книге Наполеона Ридевского.

Сюжет 
Фильм повествует о том, как в ходе осуществления операции по преодолению укреплённых районов Восточной Пруссии на территорию врага забрасывается специально подготовленная группа советских разведчиков из десяти человек. Группа работает на вражеской территории без всякой надежды на помощь. Это уже не земли братских народов, где можно постучаться и попросить ночлега в любом доме. Кругом враги. Но даже в Германии разведчики находят друзей. Это антифашисты, немецкие коммунисты, которые также ненавидят фашизм. Благодаря сведениям, добытым группой, спасены тысячи жизней при наступлении советских войск.

В ролях

Литература 
 Сергей Юткевич, Юрий Сергеевич Афанасьев. Кино: энциклопедический словарь. Советская энциклопедия, 1986. — С. 9. (Упоминается: «„Факел“ (1971); т/ф — „Стрекозиные крылья“ (1968), „Парашюты на деревьях“ (1973), „Легко быть добрым“ (1976)».)
 Letapis druku Belaruskaĭ SSR. 1973.
 Henadzʹ Pashkoŭ. Respublika Belarusʹ: A-Heranʹ. Belaruskai͡a Ėntsyklapedyi͡a, 2006
 Михаил В Мясникович. Современная Беларусь: энциклопедический справочник. Белорусская наука, 2007.
 Ежегодник. — Большая советская энциклопедия, 1974. — С. 118.
 Татьяна Николаевна Горина, Оскар Эдуардович Вольценбург. Художники народов СССР. Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств (Академия художеств СССР). — С 271.
 Igorʹ Avdeev, Larisa Zaĭt︠s︡eva. Igrovoe kino: (1926—1970)., Volume 2. Belaruskaja Navuka, 1996. — С. 63-65.
 Михаил В Мясникович. Современная Беларусь: энциклопедический справочник. Белорусская наука, 2007.

Примечания 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1973 года
Телефильмы студии «Беларусьфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Фильмы о разведчиках
Фильмы о Великой Отечественной войне